Philippe Brinquin, né le  à Quimperlé, est un footballeur français. Il évolue au poste de défenseur dans les années 1990 et au début des années 2000. 

Ce joueur a disputé 56 matchs en Ligue 1 et a été sélectionné en Équipe de Bretagne de football.

Carrière 
 1991-1997 : FC Lorient (D3 puis D2)
 1997-2000 (janv) : Stade rennais (D1)
 janv 2000-2000 : Le Havre AC (D1) 
 2000-2003 : Livingston FC (Écosse)
 Équipe de Bretagne : 1 sélection (Bretagne-Cameroun,  à Rennes)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Naissance à Quimperlé
Naissance en juin 1971
Joueur du FC Lorient
Joueur du Stade rennais
Joueur du Havre AC
Joueur du Livingston FC
Joueur de l'équipe de Bretagne de football (BFA)